Il singolare del Tokyo Indoor 1992 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Stefan Edberg era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale.

Ivan Lendl ha battuto in finale Henrik Holm 7–6(7), 6–4.

Teste di serie

  Stefan Edberg (quarti di finale)
  Michael Chang (semifinali)
  Boris Becker (terzo turno)
  Goran Ivanišević (quarti di finale)
  Ivan Lendl (Campione)
  Wayne Ferreira (quarti di finale)
  Richard Krajicek (terzo turno)
  Aleksandr Volkov (semifinali)

 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Javier Sánchez (secondo turno)
 Wally Masur (terzo turno)
 Paul Haarhuis (secondo turno)
 Derrick Rostagno (secondo turno)
 Henrik Holm (finale)
 David Wheaton (secondo turno)
 Todd Woodbridge (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Tokyo Indoor 1992